Arroio Santa Bárbara kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Arroio Santa Bárbara (vattendrag i Brasilien, Rio Grande do Sul), 
 Arroio Acangupá, vattendrag, Rio Grande do Sul, 
 Arroio Santa Bárbara (vattendrag i Brasilien, Paraná), 

Robotskapade Brasilienförgreningar